Carbondale (Colorado)
 Carbondale (Illinois)
 Carbondale (Kansas)